

Geografia 
Dualla – città, comune e sottoprefettura della regione di Worodougou (Costa d'Avorio)
Dualla – centro abitato della contea di Tipperary (Repubblica d'Irlanda)

Altro 
Anastasia Dualla – personaggio di Battlestar Galactica